Гардина (, ) — синоним к слову занавесь («завеса, завес, занавеска»), штора.  

Существует также заблуждение, что гардина и карниз – это одно и то же устройство. Также бытует ошибочное мнение, что гардина - это ночная штора из плотной ткани.  
                                                                                                                                 
Гардина (; часто употребляется вариант Гардена) — название нескольких географических объектов:

 Гардина (Калифорния) — город в штате Калифорния, США
 Гардина (Северная Дакота) — город в штате Северная Дакота, США
 Валь Гардена — долина, расположенная в самом сердце Доломитовых Альп
 Понте-Гардена — коммуна в Италии
 Сельва-ди-Валь-Гардена — коммуна в Италии
 С-175 «Гардина» — советская система охраны государственной границы

См. также 
 Гардения — род тропических растений

Примечания